ATK (motorfiets), Amerikaans motorfietsmerk en motorfietstechniek
 ATK (voetbalclub), Indiase voetbalclub
 Alliant Techsystems, Amerikaans ruimtevaart- en defensiebedrijf